Hurley est un nom propre d'origine anglo-saxonne.

Patronyme

 Andy Hurley (né en 1980), batteur américain du groupe Fall Out Boy.
 Bobby Hurley (né en 1971), joueur et entraîneur de basket-ball américain.
 Chad Hurley (né en 1977), le CEO de YouTube.
 Courtney Hurley (née en 1990), escrimeuse américaine.
 Elizabeth Hurley (née en 1965), actrice et productrice britannique.
 Frank Hurley (1885–1962), aventurier, photographe et cinéaste australien.
 Graham Hurley (1946-), écrivain britannique.
 Harold Hurley (1929-2017), joueur de hockey sur glace canadien.
 Kelley Hurley (née en 1988), escrimeuse américaine.
 Marcus Hurley (1883-1941), coureur cycliste américain.
 Melissa Hurley (1966-), danseuse et actrice américaine.
 Patrick J. Hurley (1883-1963), homme politique américain.
 
 Tonya Hurley écrivaine américaine et directrice de programme de télévision.

Personnages de fiction
 Hugo « Hurley » Reyes, personnage de fiction de la série télévisée Lost : Les Disparus, interprété par l'acteur Jorge Garcia.
 Hurley, cochon d'Inde du film américain Mission-G (G-Force) réalisé par Hoyt Yeatman en 2009.
 James Hurley est l'un des personnages principaux de la série américaine Twin Peaks, interprété par l'acteur James Marshall.

Toponyme

États-Unis 
 Hurley (Dakota du Sud) ;
 Hurley (Mississippi) ;
 Hurley (Missouri) ;
 Hurley (ville, New York) ;
 Hurley, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hurley (Nouveau-Mexique) ;
 Hurley (Wisconsin).

Royaume-Uni 
 Hurley (Berkshire).

Musique

 Hurley, titre du huitième album du groupe Weezer, sorti en 2010

Entreprise 
 Hurley, marque américaine de vêtements de surf fondée en 1979.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis